ПГО — аббревиатура, может означать при расшифровке:
 Переднее горизонтальное оперение — в авиатехнике и природе
 Полный гематологический ответ — в физиологии и медицине
 Полтавская гравиметрическая обсерватория — в составе национальной академии наук Украины
 Полярная геофизическая обсерватория — в геологии
 Приамурское географическое общество — региональное отделение РГО
 Прицел оптический гранатометный — советский телескопический прицел для ручного противотанкового гранатомета
 Производственное геофизическое объединение — геологические организации
 Производственное геологическое объединение — геологические организации
 Промышленное газовое оборудование — в технике